

Patronyme 

 Bernard Siegel (1868-1940), acteur américain ;
 Bugsy Siegel (1906-1947), mafieux américain ;
 Carl Siegel (1896-1981), mathématicien allemand ;
 David Siegel (1996-), sauteur à ski allemand ;
  (?-), auteur américain ;
  (?-), actrice américaine ;
 Don Siegel (1912-1991), réalisateur américain ;
 Jake Siegel (?-), acteur américain ;
 Jerry Siegel (1914-1996), scénariste de bande-dessinée américain ;
 Jiří Siegel (1927-2012), basketteur tchécoslovaque ;
 Joel Siegel (1943-2007), critique de cinéma américain ;
 Larry Siegel (1934-2020), photographe américain ;
 Lee Siegel (1957-), écrivain américain ;
 Maurice Siegel (1919-1985), journaliste français ;
 Michael Siegel (1882-1979), notable juif qui fut humilié publiquement par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 Ralph Maria Siegel (1911-1972), compositeur allemand ;
 Richard Siegel (né en 1949), claveciniste français d’origine américaine ;
 Sheldon Siegel (1958-), écrivain et avocat américain ;
 Sol C. Siegel (1903-1982), producteur de cinéma américain.